Coetzee ist der Familienname folgender Personen:

 Allister Coetzee (* 1963), südafrikanischer Rugby-Union-Trainer
 Aranos Coetzee (* 1988), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Basil Coetzee (Basil „Manenberg“ Coetzee; 1944–1998), südafrikanischer Jazzmusiker
 Boland Coetzee (* 1945), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Clem Coetzee (1939–2006), südafrikanischer Naturschützer
 Danie Coetzee (* 1977), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dirk Coetzee (1945–2013), südafrikanischer Polizist
 Drikus Coetzee (* 1993), namibischer Straßenradrennfahrer
 Gerrie Coetzee (1955–2023), südafrikanischer Boxer
 Hannes Coetzee (* 1944), Gitarrist aus der Karoo-Region in Südafrika
 J. M. Coetzee (* 1940), südafrikanischer Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Jaco Coetzee (* 1996), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Jeff Coetzee (* 1977), südafrikanischer Tennisspieler
 Marcell Coetzee (* 1991), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Miranda Coetzee (* 1997), südafrikanische Sprinterin
 Rivaldo Coetzee (* 1996), südafrikanischer Fußballspieler